Przeczów ist der Name von zwei Ortschaften in Polen:

 Przeczów (Łubnice) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Przeczów (Namysłów) (Prietzen) in der Woiwodschaft Oppeln, siehe Gmina Namysłów